O Lower Hutt City AFC é um clube semi-profissional de futebol com sede em Lower Hutt, Nova Zelândia. A equipe compete na Central Premier League.

História 
O clube foi fundado em 1968.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nova Zelândia
Clubes de futebol fundados em 1968